Подпялусье — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Липовское».

География 
Деревня расположена в 96 километрах на северо-запад от Вельска, на левом берегу реки Пуя, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Леменьга, на востоке посёлок Тимонино.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2121» как «Подполусье (Подпялуская)». Насчитывала 9 дворов, 54 жителя мужского пола и 57 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 37 дворов, 68 мужчин и 103 женщины.

В деревне находилась часовня, построенная в 1877 году и освященная в честь пророка Илии. Часовня была приписана к Уздренскому приходу.

Инфраструктура 
В непосредственной близости от деревни проходит автодорога «Долматово — Няндома — Каргополь» ().

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Липовское»